Can Mariner, que anteriorment s'anomenava can Ferrer, i inicialment mas de Fàbrica, és una masia del segle XI, situada a la confluència dels carrers d'Horta i del Vent del barri d'Horta, Barcelona. Està protegida com a bé cultural d'interès local.

Descripció 
És un edifici d'origen gòtic, molt modificat al llarg dels anys. Té tres plantes. A l'exterior encara conserva algun element arquitectònic de la construcció primitiva.

La darrera restauració data de 1949. Es troba en molt bon estat de conservació.

Història 
Els nobles de la casa d'Horta volien aconseguir el títol de 'parròquia' per a la seva capella de Sant Joan, però no podien lograr-ho pels pocs parroquians i béns que la Capella tenia assignats. Per això el 3 d'octubre de 1200 Pere d'Horta, i Ernesendis, muller de Berenguer d'Horta, donaren a Bernat Ferrer, fill de Pere Ferrer, i a sa muller Guillermina, i a tots els seus successors, el mas de 'Fàbrica', que després va dir-se can Ferrer i avui can Mariner, amb l'obligació d'habitar-lo, cultivar les terres a l'estil de bon pagès, i cada any fer entrega a l'església de Sant Joan de la quarta part de la collita de blat i la meitat de tots els fruits dels arbres que hi plantessin. D'aquesta manera la casa d'Horta no era l'única que feia delmes a la capella de Sant Joan. El 1260 es va nomenar el primer rector d'Horta, el distingit i savi clergue en Francesc Feixes.

Havia estat una de les masies més importants del pla de Barcelona. A principis del  ja s'esmenta a un Mariner com a propietari d'aquesta finca. L'últim descendent masculí dels mariner, Hermenegild Mariner i Cuyàs de Bosch, morí l'any 1874 i els seus hereus la van vendre l'any 1940 als darrers propietaris, els senyors Blanchart.

L'any 1870 la finca va ser parcel·lada en petits solars edificables, cosa que va donar lloc al traçat dels carrers que envolten la masia.

Actualment és seu d'una biblioteca pública.

Referències 

Mariner
Biblioteques públiques de Barcelona
Patrimoni monumental d'Horta-Guinardó
Barri d'Horta